Алексе́й Ива́нович Серге́ев:
 Сергеев, Алексей Иванович (1915—1977) — советский цирковой клоун.
 Сергеев, Алексей Иванович (род. 1954) — вице-губернатор Санкт-Петербурга.